Блюминг:

 Блюминг — стан для прокатки заготовок квадратного сечения для дальнейшей прокатки фасонных профилей.
 Блюминг (или блуминг) (от  — цветок, цвести) — эффект растекания избыточного заряда от пересвеченных областей матрицы ПЗС на соседние участки.
 «Блуминг» — боливийский футбольный клуб.
 «Блюминг» — стадион многоцелевого использования в Краматорске, Украина.

Фамилия 
 Блюминг, Йон (1933—2018) — голландский мастер боевых искусств.